Il singolare  del BNP Paribas Masters 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Novak Đoković era il detentore del titolo, ma è stato eliminato al terzo turno da Michaël Llodra.
In finale Robin Söderling ha battuto Gaël Monfils per 6-1, 7-61.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un Bye per il secondo turno. 

  Roger Federer (semifinali)
  Novak Đoković (terzo turno)
  Andy Murray (quarti di finale)
  Robin Söderling (campione)
  Tomáš Berdych (terzo turno)
  Fernando Verdasco (terzo turno)
  David Ferrer (terzo turno)
  Andy Roddick (quarti di finale)

   Michail Južnyj (secondo Turno, ritirato a causa di un infortunio alla schiena)
   Nikolaj Davydenko (quarti di finale)
   Jürgen Melzer (quarti di finale)
   Gaël Monfils (finale)
   Marin Čilić (terzo turno)
   Nicolás Almagro (secondo turno)
   Ivan Ljubičić (secondo turno)
   John Isner (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 
 

BNP Paribas Masters 2010
ATP World Tour 2010